Села:
 Новий Виселок — Полтавська область, Гадяцький район
 Новий Виселок — Полтавська область, Глобинський район